Jakob Wildermut ist der Name folgender Personen:
* Jakob Wildermut (Glasmaler, 1450) (* vor 1450), Bieler Glasmaler
 Jakob Wildermut (Glasmaler, 1540) († um 1540), Neuenburger Glasmaler aus Biel